Josep Maria Oriol i Llanas (Igualada, 1947), flautista, compositor i professor de música
 Josep Maria Oriol i Murt (Igualada, 1919-1996), músic i compositor.